Orpheus (mythologie), een zanger en dichter uit de Thracische mythologie
Orpheus (Liszt), een symfonisch gedicht van Franz Liszt
Orpheus (schouwburg), een schouwburg in Apeldoorn
Orpheus (A.A.M. Stols), serie uitgaven van gedichten in 1941.
Koninklijke Harmonie Orpheus, een orkest uit Tilburg
Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus, een mannenkoor uit Schiedam
Orpheus (luchtverkenningssysteem), in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht 
een Nederlandse boyband; zie X Factor (seizoen 5)
Orfeus (standbeeld), een standbeeld door Theodor Lundberg

Verwant:
Orpheus en Eurydice, een van de bekendste mythische liefdesgeschiedenissen uit de wereldliteratuur
Orfisme (religie), een godsdienst in het oude Griekenland
Orphisme (schilderkunst), een stroming in de vroeg-20e-eeuwse schilderkunst
Orphée, een film uit 1949
Orpheus Instituut, een instelling voor voortgezette opleiding in de muziek
Orpheusgrasmus, een zangvogel
Orpheusspotvogel, een zangvogel

Zie ook 
Orfeo (doorverwijspagina)